Alarceña puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ulex minor.
 el nombre común de la planta Vicia ervilia.